In Duitsland:
 Frauendorf (Amt Ortrand), gemeente in het Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Frauendorf (Bad Staffelstein), plaats in de gemeente Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Beieren
 Frauendorf (Divitz-Spoldershagen), plaats in de gemeente Divitz-Spoldershagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Frauendorf (Frohburg), plaats in de gemeente Frohburg, Landkreis Leipzig, Saksen
 Frauendorf (Grimma), plaats in de gemeente Grimma, Landkreis Leipzig, Saksen
 Frauendorf (Kraiburg am Inn), plaats in de gemeente Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Beieren
 Frauendorf (Neuhausen/Spree), plaats in de gemeente Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Frauendorf (Windorf), plaats in de gemeente Windorf, Landkreis Passau, Beieren
 Niederfrauendorf en Oberfrauendorf (samen tot 1994 Frauendorf) in de gemeente Glashütte in het Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Saksen

 In Oostenrijk:
 Frauendorf (gemeente Groß Gerungs), kadastrale gemeente van Groß Gerungs in Neder-Oostenrijk
 Frauendorf an der Au, kadastrale gemeente van Königsbrunn am Wagram in Neder-Oostenrijk
 Frauendorf an der Schmida, kadastrale gemeente van Sitzendorf an der Schmida in Neder-Oostenrijk
 Frauendorf (gemeente Traismauer), kadastrale gemeente van Traismauer in Neder-Oostenrijk

 In Slowakije:
 Frauendorf, Duitse naam van de gemeente Boleráz

 In Roemenië:
 Frauendorf, Duitse naam van de gemeente Axente Sever in het district Sibiu (Hermannstadt)

In Polen:
 Babiak, plaats in de gemeente Lidzbark Warmiński (voorheen Frauendorf im Landkreis Heilsberg, Ostpreußen)
 Golęcino, plaats in de gemeente Szczecin (voorheen Frauendorf im Stadtkreis Stettin, Pommern)
 Pamięcin, plaats in de gemeente Górzyca (voorheen Frauendorf im Landkreis Weststernberg, Brandenburg)
 Wróblin, plaats in de gemeente Opole (voorheen Frauendorf im Landkreis Oppeln O/S, Schlesien)